Элистанжи:
 Элистанжи — село в Чечне.
 Элистанжи — река в Чечне.

См. также 
 Элистанжхой — тайп.